Richard Allan peut désigner :
 Richard Allan, nom de scène de Richard Lemieuvre, acteur pornographique français ;
 Richard Allan, rugbyman écossais ;
 Richard Allan, homme politique britannique.